Viktorka může být:
 Viktorka – literární postava z Babičky Boženy Němcové, založená na reálné Viktorii Židové
 následně i filmová postava ve zpracováních Babičky a některých dokudramatech o Boženě Němcové
 Viktorka (film) – československý film režiséra Jana Svobody z roku 1935
 Viktorka (usedlost) – zaniklá usedlost v Praze-Žižkově, majitel Viktor Kos
 FC Viktoria Plzeň, hovorově Viktorka – fotbalový klub z Plzně
 FK Viktoria Žižkov, hovorově Viktorka – fotbalový klub z Prahy

podobné
 Viktorie

Externí odkazy